Артленбургская конвенция (также ) — капитуляция курфюршества Ганновер перед армией Наполеона, подписанная в Артленбурге 5 июля 1803 года обербефельсхабером Иоганном Людвигом фон Вальмоден-Гимборном. Согласно условиям конвенции, армия Ганновера разоружалась, её оружие и лошади передавались победителям, а само курфюршество оккупировалось французскими войсками.

Предыстория 
После того, как 4 июня 1803 года наполеоновские войска под командованием генерал-лейтенанта Эдуара Адольфа Казимира Жозефа Мортье заняли столицу курфюршства в Ганновере, оставшиеся ганноверские войска отошли на северный берег Эльбы, в герцогство Саксен-Лауэнбург, но вскоре были вынуждены сдаться.

Литература 
 Hannover. Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 8, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 136.
 Текст конвенции
Договоры Наполеоновских войн
1803 год во Франции